Улахан-Талахтах — топоним в России якутского происхождения.

 Улахан-Талахтах — река, левый приток р. Оленёк, Республика Саха (Якутия), координаты 72°23’с. ш. 122°36’в. д..
 Улахан-Талахтах — озеро, между р. Буор-Юрях и р. Бакы, Республика Саха (Якутия), координаты 69°30’с. ш. 132°01’в. д..

Примечания